Зимбабве — государство в Южной Африке. Также может означать:

 Большой Зимбабве — название, данное каменным руинам древнего южноафриканского города, расположенного в провинции Масвинго государства Зимбабве
 Зимбабве-Родезия — непризнанное государство в Южной Африке, существовавшее с 1 июня по 12 декабря 1979 года
 Зимбабве (щит) — выступ докембрийского фундамента, находящийся на территории Зимбабве и Ботсваны в южной части Африканской платформы